Cooper House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cooper House (Delaware), NRHP-Nr. 73000495
 Cooper House (Kentucky), NRHP-Nr. 93001526